«Про́клятые короли́» () — французский шестисерийный мини-сериал, поставленный в 1972 году режиссёром  по одноимённому циклу исторических романов Мориса Дрюона.

Сюжет 
Действие происходит во Франции (и частично в Англии) в первой половине XIV века и повествует о борьбе за власть, политических и любовных дворцовых интригах королей, членов их семей и их приближённых, в результате которых одни действующие лица оказывались низвергнутыми с высоты своего положения, другие умирали или были убиты, не оставив прямых наследников престола. Впервые со времён Гуго Капета прервалась прямая линия престолонаследия.

В то время Франция была одним из самых могущественных государств Европы. Её король Филипп IV славился редкостной красотой и железным характером, и поэтому в истории он остался как Филипп Красивый или Железный Король.
У короля есть три совершеннолетних сына: Людовик Наваррский по прозвищу Сварливый (будущий король Людовик X Сварливый); Филипп, граф де Пуатье (будущий король Филипп V Длинный); и Карл Французский (будущий король Карл IV Красивый). Они уже женаты.

Супруга Сварливого — Маргарита, дочь герцога Бургундского. Супруга Филиппа — Жанна, наследница графа Бургундского (позднее графство стало называться Франш-Конте), её младшая сестра Бланка — супруга Карла Французского. Жанна и Бланка — дочери Маго д’Артуа, вдовы графа Бургундского (было две Бургундии: герцогство и графство).

Маго имеет высший титул: она — единственная женщина, удостоенная в 1309 году звания пэра Франции. Её племянник и заклятый враг Робер д’Артуа с 1302 года по 1331 год ведёт борьбу с тёткой за графство Артуа, не брезгуя никакими средствами.

Единственная дочь Филиппа Красивого — блондинка Изабелла Французская, супруга английского короля Эдуарда II. Эта грустная королева правит по ту сторону Ла-Манша, позднее она вошла в историю как Французская волчица.

У короля есть два брата: Карл, граф де Валуа, и Людовик Благоразумный, граф д’Эврё.

Все они во втором, третьем или четвёртом поколении — потомки Людовика IX Святого или его отца.

Для короля Филиппа IV величие Франции — превыше всего: он усмирил всех внешних врагов и прибрал к рукам все богатства внутри страны, но бремя налогов и девальвации было тяжёлым. Только одна сила осмеливалась противостоять королю: рыцарский орден тамплиеров — колоссальная организация, одновременно военная, религиозная и финансовая. Король Филипп IV затеял против тамплиеров судебный процесс, длящийся семь лет и закончившийся казнью на костре великого магистра Жака де Моле и многих тамплиеров.

События, происходящие в мини-сериале, охватывают времена правления последних пяти прямых потомков королей из династии Капетингов и первых двух королей из династии Валуа — от Филиппа IV до Иоанна II. Первая серия начинается обвинением невесток короля Филиппа IV в супружеской измене (делом о Нельской башне), казнью великого магистра тамплиеров (1314 год), а в заключительной серии Франция стоит на пороге Столетней войны (примерно 1337 год).

Мини-сериал состоит из шести серий, сюжет и название каждой из которых соответствует роману автора.

В ролях 
 Жорж Маршаль — Филипп Красивый, король Франции
 Элен Дюк — графиня Маго д’Артуа
 Жан Пиа — Робер д’Артуа, племянник графини
 Женевьева Казиль — Изабелла Французская, дочь Филиппа IV Красивого и королева Англии
 Жорж Сер — Людовик Наваррский, впоследствии король Людовик Х Сварливый
 Жозе-Мария Флота — Филипп, граф де Пуатье, впоследствии король Филипп V Длинный
 Жиль Беа — Карл Французский, впоследствии король Карл IV Красивый
 Мюриель Батист — Маргарита Бургундская, первая супруга Людовика Сварливого
 Катрин Риш — графиня Жанна Бургундская, супруга Филиппа де Пуатье
 Катрин Юбо — Бланка Бургундская, супруга Карла Французского
 Жан Дешамп — Карл Валуа, брат Филиппа IV Красивого
 Бенуа Брион — Филипп де Валуа, сын Карла де Валуа (впоследствии король Филипп VI)
 Гислен Порре — Жанна «Хромоножка» Бургундская, супруга Филиппа де Валуа
 Робер Парти — Людовик д’Эврё, брат Филиппа IV Красивого
 Робер Ногаре — Людовик де Бурбон
 Жорж Рикье — Эд, герцог Бургундии
 Андре Фалькон — Ангерран де Мариньи, советник короля Филиппа IV Красивого
 Жак Жоасгуэн — Гийом де Ногарэ, советник и хранитель печати короля Филиппа IV Красивого
 Луи Сенье — Спинелло Толомеи, ломбардский банкир
 Жан-Люк Моро — Гуччо Бальони, племянник банкира
 Анн Крейс — Мари де Крессе, возлюбленная Гуччо
 Катрин Рувель — Беатриса д’Ирсон, придворная дама графини Маго д’Артуа
 Моник Лежён — Клеменция Венгерская, племянница Карла де Валуа, вторая супруга Людовика X Сварливого
 Ксавье Депра — Жак де Моле, великий магистр ордена тамплиеров
 Мишель Бон — Эдуард II, король Англии
 Клод Жиро — Роджер Мортимер, фаворит королевы Изабеллы
 Эрик Крюгер — Эдмунд Вудсток, граф Кент, брат короля Эдуарда II
 Вильям Сабатье — Генри «Кривая Шея», граф Ланкастер, кузен короля Эдуарда II
 Жан-Луи Бру — Эдуард Английский (впоследствии король Эдуард III)
 Андре Люге — граф Юг де Бувилль
 Жорж Стаке — Лорме, слуга Робера д’Артуа
 Рене Руссель — епископ Бовэзский Жан, младший брат Ангеррана
 Жан Шевриё — Гоше де Шатильон, коннетабль Франции
 Анри Вирложё — Жак д’Юэз (будущий папа Римский Иоанн XXII)
 Клодин Рафали — Эделина
 Патрик Лансело — Филипп д’Онэ, конюший Карла де Валуа, любовник Маргариты Бургундской
 Венсан Готье — Готье д’Онэ, конюший Филиппа де Пуатье, любовник Бланки Бургундской
 текст читает Жан Десайи

Озвучивание
 Закадровое озвучивание телеканала «Культура» — текст читает Алексей Золотницкий

Съёмочная группа 
 Режиссёр: 
 Сценарист: Марсель Жюлиан
 Композитор: Жорж Делерю
 Оператор: Пьер Марешаль
 Художник: Морис Валай
 Художница по костюмам: Моник Дюнан
 Монтаж: Мишелин Фрешлон

Примечание 
 Производство:  ORTF (Управление радиовещания и телевидения Франции (сокращённо ORTF) (фр. Office de Radiodiffusion Television Francaise (ORTF) (в настоящее время Телевидение Франции (фр. France Télévisions); France 2; France 2 Cinéma; JLA Productions; Castel Film Romania; Rai Fistion.
 Мини-сериал состоит из шести серий, название каждой из которых соответствует роману автора: 1. «Железный король», 2. «Узница Шато-Гайара», 3. «Яд и корона», 4. «Негоже лилиям прясть», 5. «Французская волчица», 6. «Лилия и лев». 
 Сюжет этого мини-сериала снят на основе первых шести романов цикла Мориса Дрюона, опубликованных в период между 1955 и 1960 годами. Седьмой роман цикла — «Когда король губит Францию» — опубликованный в 1977 году, не был экранизирован в этом мини-сериале.
 Общая длительность: 616 минут. Длительность каждой серии: 1 серия — 98 минут; 2 серия — 103 минуты; 3 серия — 102 минуты; 4 серия — 107 минут; 5 серия — 98 минут; 6 серия — 108 минут.
 Мини-сериал поставлен в стиле телевизионного спектакля, но режиссура, сценарий, декорации и костюмы, кастинг и актёрская игра, по мнению многих критиков и зрителей, более исторически достоверны и гораздо ближе к литературному первоисточнику, чем в версии 2005 года.

Издание на видео 
 Во Франции после выхода новой телевизионной версии (в 2005 году) издаётся только для внутреннего пользования, поскольку французы считают, что эта версия интересна только им.
 Мини-сериал демонстрировался по российскому телеканалу «Культура», был профессионально переведён и озвучен на русский язык.
 В настоящее время в России не выпущен на DVD.

См. также

 Проклятые короли (мини-сериал, 2005)

Ссылки 
 Мини-сериал «Про́клятые короли» (1972) на IMDb
 Мини-сериал «Про́клятые короли» (1972) на fr.wikipedia.org
 Фотогалерея мини-сериала «Про́клятые короли» (1972) на сайте «Base de données de films francais avec images»
 Фотогалерея мини-сериала «Про́клятые короли» (1972) на сайте  Toutelatele
 Мини-сериал «Про́клятые короли» (1972) на сайте Allocine
 Мини-сериал «Про́клятые короли» (1972) на сайте AFDS.tv
 Музыка из мини-сериала «Про́клятые короли» (1972)

Телевизионные мини-сериалы Франции
Телевизионные мини-сериалы 1972 года
Телесериалы Франции 1972 года
Телесериалы ORTF
Драматические телесериалы Франции
Исторические телесериалы Франции
Телесериалы на французском языке
Экранизации произведений Мориса Дрюона
Исторические телесериалы о XIV веке
Фильмы JLA Productions